Jeff Smith – artista marziale statunitense
 Jeff Smith – atleta statunitense
 Jeff Smith – calciatore statunitense
 Jeff Smith – fumettista statunitense
 Jeff Smith – motociclista britannico